

Geografia
 Aïn Fares – comune dell'Algeria nella provincia di Mascara
 Aïn Fares – comune dell'Algeria nella provincia di M'Sila
 Distretto di Aïn Fares – distretto della provincia di Mascara, in Algeria
 Distretto di Ouled Fares – distretto della provincia di Chlef, in Algeria
 Mejdel - Zakzouk - Wata Fares –  comune del Libano, nel distretto di Koura
 Oulad Fares – centro abitato e comune rurale del Marocco nella provincia di Settat, regione di Casablanca-Settat
 Oulad Fares El Halla – centro abitato e comune rurale del Marocco nella provincia di Settat, regione di Casablanca-Settat
 Ouled Fares – comune dell'Algeria nella provincia di Chlef

Persone
 Abderrahmane Farès (1911-1991) – politico algerino
 Fabiana Fares (1972) – ex pentatleta italiana
 Fares Fares (1973) – attore libanese naturalizzato svedese
 Fares di Giuda – nel libro della Genesi, figlio di Tamar e Giuda
 Josef Fares (1977) – regista, sceneggiatore e autore di videogiochi svedese, di origine libanese
 Julien El Fares (1985) – ciclista su strada francese 
 Mohamed Fares (1996) – calciatore francese naturalizzato algerino, di ruolo centrocampista o difensore
 Myriam Fares (1983) – cantante libanese
 Nadia Farès (1968) – attrice e modella francese
 Oreste Fares (1885-1950) – attore italiano
 Raed Fares (1972-2018) – attivista e giornalista siriano
 Raed Fares (1982) – calciatore palestinese, difensore